Kolksee steht für:

 einen durch Deichbruch entstandenen See oder Teich, siehe Kolk.

Kolksee ist der Name folgender Binnenseen:
 Kolksee (Kasseedorf) im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein),
 Kolksee (Schellhorn) im Kreis Plön (Schleswig-Holstein).